Bisbee ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bisbee (Arizona), im Cochise County
 Bisbee (Kansas), im Greenwood County
 Bisbee (North Dakota), im Towner County
 Bisbee (Texas), im Tarrant County
 Bisbee Corner (Massachusetts)
 Bisbee Junction (Arizona)
 Bisbee Mill (Massachusetts)

Personen:
 Horatio Bisbee (1839–1916), US-amerikanischer Politiker
 Jasper Bisbee (1843–1935), US-amerikanischer Old-Time-Musiker

Sonstiges:
 USS Bisbee (PF-46), ein im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg eingesetztes Schiff der US-Küstenwache
 Bisbee Creek, Fließgewässer im Adams County, Idaho
 Bisbee Lode, Mine im Hidalgo County, New Mexico
 Bisbee West, Mine im Cochise County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Bisbee Historic District, in Bisbee, Arizona, (ID-Nr. 80004487)
 Bisbee Hotel, in Klamath Falls, Oregon, (ID-Nr. 06000938)
 Bisbee Mill, in Chesterfield, Massachusetts, (ID-Nr. 05000219)
 Bisbee Residential Historic District, in Bisbee, Arizona, (ID-Nr. 10000233)
 Bisbee Woman's Club Clubhouse, in Bisbee, Arizona, (ID-Nr. 85000145)